Boletus polymorphus je systematický synonymický název pro dva druhy hub:

 Anýzovník vonný – Boletus polymorphus Hoffm.,  1794
 Choroš šupinatý – Boletus polymorphus Bull.,  1791